Frenchtown Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Frenchtown Historic District (St. Charles, Missouri), NRHP-ID 91000216
 Frenchtown Historic District (Frenchtown, New Jersey), NRHP-ID 94000438